Змагання з артистичного плавання в довільній програмі соло на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2022 відбулися 20 і 22 червня 2022 року.

Результати
Попередній раунд розпочався 20 червня о 10:00 за місцевим часом. Фінал відбувся 22 червня о 16:00 за місцевим часом.

Зеленим позначено фіналістів

Примітки 

Соло, довільна програма